Esistono più comuni francesi con questo nome

Filain – Aisne
Filain – Alta Saona